Lizotte ist der Familienname folgender Personen:
 Blake Lizotte (* 1997), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jon Lizotte (* 1994), US-amerikanischer Eishockeyspieler